Personen
Ernst Biedermann (1902-1997), Zwitsers politicus
Jeanette Biedermann (1980), Duits zangeres en actrice
Paul Biedermann (1986), Duits zwemmer

Overige
 Herr Biedermann und die Brandstifter, Zwitsers toneelstuk van Max Frisch